George Morgan (scenarist) (1854-1936), Amerikaans scenarist
George Morgan (countryzanger) (1924-1975), Amerikaans countryzanger
George Morgan (tennisser) (1993), Brits tennisspeler
George Cadogan Morgan (1754-1798), Welsh dissident minister en wetenschapper
George E. Morgan (1870-1969), American kunstenaar
George Frederick Morgan (1922-2004), Amerikaans dichter
George J. Morgan (1912-1979), Iers rugbyspeler